

Geografia 
 Maisonneuve – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Brian Maisonneuve – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense, centrocampista
 Jules Germain François Maisonneuve – medico francese
 Paul Chomedey de Maisonneuve – militare francese